Ритик Награтх Рошан (, , род. 10 января 1974 года, Бомбей) — индийский , неоднократный обладатель Filmfare Award за лучшую мужскую роль, один из секс-символов индийского кино. Известен своими танцевальными навыками.

Биография 
Родился в индуистской семье. Его отец — индийский актёр и кинорежиссёр , его дядя — композитор , а дед по материнской линии — режиссёр Дж. Ом Пракаш.

В детстве Ритик сильно комплексовал из-за заикания
и своей внешности — у него два больших пальца на правой руке (полидактилия). В 14 лет он прошёл специальное лечение и смог избавиться от проблем с речью.

Ритик окончил  и курс коммерции .

Впервые в кино Ритик снялся ещё ребёнком в 1980 году в популярном фильме Aasha. Его взрослым дебютом в 2000 году стал фильм его отца «Скажи, что любишь». В этом фильме Ритик исполнил двойную роль: бедного парня, влюбившегося в богатую девушку, которую сыграла дебютантка Амиша Патель, и его более обеспеченного двойника, которого героиня встречает после гибели возлюбленного.
Фильм принёс актёру две награды Filmfare Award: за лучший дебют и лучшую мужскую роль.

В том же году вышли ещё два фильма с его участием: «В поисках брата», где он сыграл мусульманина, ставшего террористом после беспорядков в Бомбее в 1992—1993 года, и «Миссия „Кашмир“», где он исполнил роль солдата, служившего в армии в Кашмире. Оба фильма имели коммерческий успех.

В 2001 году вышел фильм «Приятные воспоминания», где он сыграл в паре с Кариной Капур. Однако ожидания не оправдались, а фильм получил негативную оценку критиков и провалился в прокате. Для Ритика он стал первым провальным фильмом в карьере. В том же году он снялся в фильме «И в печали, и в радости», сыграв младшего сына богатой, но консервативной семьи. Картина имела коммерческий успех и стала наиболее успешным индийским фильмом за пределами страны, собрав более 1 млрд рупий по всему миру.

В 2002 году вышли несколько фильмов с его участием. Первый — «Ты мне очень нравишься», где он снова сыграл в паре c Амишей Патель, второй — «Будешь со мной дружить?» — имел успех за границей, но провалился в индийском прокате. Третий фильм Ритика за тот год — «Я схожу с ума от любви» — также провалился, после чего пресса стала прочить ему конец карьеры.
Но в 2003 году он исправил положение фильмом «Ты не одинок», где он сыграл умственно отсталого юношу Рохита Мехру, который контактирует с пришельцем. Ради роли Ритик сбросил 8 кг. Кинокартина стала самым успешным релизом 2003 года, а Ритик получил Filmfare Awards за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль по мнению критиков.

В 2006 году Ритик принял участие в фантастическом фильме «Крриш», который являлся продолжением фильма «Ты не одинок». Перед съёмками Ритик путешествовал по Китаю ради тренировок. Фильм имел коммерческий успех.
В 2008 году вышел фильм «Джодха и Акбар», где он сыграл императора Джалалуддина Мухаммада Акбара. Ради съёмок он выучился бою на мечах и езде на лошади и посещал уроки урду. Фильм имел коммерческий успех и принёс ему четвёртую Filmfare Award за лучшую мужскую роль.

В 2014 году по мотивам американского боевика «Рыцарь дня» был снят фильм , где Ритик сыграл эксцентричного секретного агента, который планирует выследить террориста, украв алмаз, на который тот нацелился. Во время съёмок актёр получил травму головы, ему потребовалась операция.

В 2016 году он сыграл фермера в историческом фильме «Мохенджо Даро», ставшим коммерческим провалом несмотря на огромный бюджет.
В фильме «Достойный» 2017 года Ритик сыграл слепого человека, который мстит за унижения и смерть своей жены. Ради съёмок он закрылся в комнате на четыре дня и избегал контактов с людьми.

Сейчас Ритик готовится к съёмкам фильма Super 30, где он сыграет учёного Ананда Кумара.

Личная жизнь 
В 2000 году женился на , дочери кинорежиссёра . В этом браке родилось двое детей — сыновья Рехан (2006) и Ридан (2008). Ритик и Сюзанна прожили вместе 13 лет и развелись в 2013 году.

Фильмография

Награды

Примечания 

Дети-актёры Индии
Лауреаты Filmfare Awards